Contea di Walton o Walton County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Walton – Florida
 Contea di Walton – Georgia